Mätti ist

 eine Form von Matthias
 der Name von Meesen Mätti (1893–1976), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch: Matti